Croft – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Croft – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Croft – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Croft – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)